Фен може да се односи на:

 Фен (уређај), уређај за сушење косе
 Фен (ветар), врста ветра
 Фен (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Фен (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Фен“